Единая лига ВТБ 2017/2018 — девятый официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ, международного клубного баскетбольного турнира среди профессиональных команд из Восточной Европы.

Формат 
В турнире примут участие 13 команд, которые сыграют по круговой системе в два круга. Восемь лучших команд по итогам регулярного сезона примут участие в плей-офф. Победители четвертьфинальных пар разыграют титул в Финале четырёх.

Участники

Города и арены

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Плей-офф

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|ЦСКА ||3-0||align=left| ВЭФ
|112:83
|100:80
|99:73
| -
| -
|-
|align=right|УНИКС ||3-1||align=left| Нижний Новгород
|84:66
|74:77
|95:94 ОТ
|101:86
| -
|-
|align=right|Локомотив-Кубань ||0-3||align=left| Химки
|66:79
|72:77
|73:86
| -
| -
|-
|align=right|Зенит ||3-0||align=left| Автодор
|91:80
|79:73
|90:78
| -
| -
|}
* при необходимости

Финал четырёх

Матч всех звёзд

Награды

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного сезона: Нандо де Коло (ЦСКА)
 MVP «Финала четырёх»: Серхио Родригес (ЦСКА)
 Лучший снайпер: Алексей Швед (Химки)
 Лучший по игре в защите: Дмитрий Кулагин (Локомотив-Кубань)
 Лучший молодой игрок: Айзейя Бриско (Калев)
 Лучший «шестой» игрок: Джамар Смит (УНИКС)
 Лучший перфоманс сезона: Стеван Еловац (Нижний Новгород)
 Тренер года: Димитрис Итудис (ЦСКА)

MVP месяца

Единая молодёжная Лига ВТБ 

В сезоне 2017/2018 проводится пятый розыгрыш Единой молодёжной Лиги ВТБ — турнира среди молодёжных команд 10 российских клубов Единой лиги ВТБ.

Формат 
10 команд играют в 4 круга — спаренные матчи дома и на выезде. Регулярный сезон проходил с 6 октября 2017 по 26 марта 2018 года. 8 лучших команд по итогам регулярного сезона выходят в финал в Финал Восьми.

Регулярный сезон

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Процент побед только в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общее количество набранных очков;
 Коэффициент забитых очков в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общий коэффициент забитых очков.

Плей-офф 
«Финал восьми» (Плей-офф) Единой молодёжной лиги ВТБ проходил с 22 апреля по 24 апреля 2018 года в Самаре.

Сетка

Матчи за 5-8 места

Награды

MVP месяца

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного сезона: Дмитрий Халдеев (Самара-2)
 Символическая пятёрка регулярного сезона:
 Эльхан Ахмедов (Химки-2)
 Александр Платунов (Парма-2)
 Филипп Стойко (Самара-2) 
 Кирилл Попов (Локомотив-Кубань-2)
 Дмитрий Халдеев (Самара-2)
 MVP Финала восьми: Андрей Лопатин (ЦСКА-Юниор) 
 Символическая пятерка «Финала восьми»:
 Эльхан Ахмедов (Химки-2)
 Александр Платунов (Парма-2)
 Илья Платонов (Локомотив-Кубань-2)
 Агасий Тоноян (Самара-2)
 Андрей Лопатин (ЦСКА-Юниор)
 Лучший тренер сезона: Максим Шарафан (ЦСКА-Юниор)

Итоговое положение команд

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2017/2018
 Кубок России по баскетболу 2017/2018
 Суперлига 2017/2018
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт Единой молодежной лиги ВТБ

Единая лига ВТБ в сезоне 2017/2018